Владимир Иванович Решетилов (28 марта 1937 года, Днепропетровск, УССР, СССР — 13 июля 1992 года, Москва, Российская Федерация) — советский государственный деятель, Министр строительства СССР (1986), Министр строительства в северных и западных районах СССР (1986—89).

Биография 

В 1959 г. окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

В 1959—1962 гг. — производитель работ, мастер, старший инженер-экономист строительного управления треста «Южуралтяжстрой», г. Орск Оренбургской области.

В 1962—1965 гг. — преподаватель, заместитель директора Ново-Троицкого строительного техникума Оренбургской области.

В 1965—1966 гг. — начальник строительного управления треста «Новотроицкметаллургстрой» Оренбургской области.

В 1966—1968 гг. — главный инженер, начальник строительного управления «Горстрой», г. Днепропетровск.

В 1968—1973 гг. — заместитель управляющего, главный инженер, управляющий трестом «Днепропетровскпромстрой».

В 1973—1977 гг. — первый заместитель председателя Днепропетровского горисполкома.

В 1977—1980 гг. — главный инженер, начальник комбината «Днепрометаллургстрой», г. Днепропетровск.

В 1980—1981 гг. — заместитель министра,

в 1981—1983 гг. — первый заместитель министра строительства предприятий тяжёлой промышленности Украинской ССР.

В 1983—1986 гг. — заместитель министра строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР.

В 1986 г. — министр строительства СССР.

В 1986—1989 гг. — министр строительства в северных и западных районах СССР.

В 1989—1990 гг. — министр строительства в северных и западных районах РСФСР.

Член КПСС с 1963 г. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1986—1990 гг. Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.

Награды и звания 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Источники 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0000/4ece768b]
 Надгробие

Выпускники Приднепровской академии строительства и архитектуры
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Министры строительства СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Днепровского городского совета
Заместители министров Украинской ССР
Делегаты XXVII съезда КПСС